La Coppa Radivoj Korać 2023 è la 21ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 17ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2022-23, la prima classificata al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2022-2023, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Borac Mozzart Čačak
Crvena zvezda Meridianbet
FMP SoccerBet
Mega MIS
Partizan Mozzart Bet

Metalac Valjevo

Spartak Subotica Office Shoes (vincitore)
Vojvodina Novi Sad (finalista)

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2022-2023

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2023
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile